Беринген (, ; ) — европейский топоним:
 Беринген (Бельгия) — муниципалитет в бельгийской провинции Лимбург
  — бельгийский футбольный клуб.
 Беринген (Люксембург) — городок в люксембургской коммуне Мерш
 Беринген (Тюрингия) — посёлок в германской земле Тюрингия
 
 Беринген (Шаффхаузен) — коммуна в швейцарской кантоне Шаффхаузен

 Беринген, Гленн (род. 1964) — австралийский пловец и тренер